Martín Aphesteguy (22 de setembro de 1888 - 18 de maio de 1970) foi um futebolista e árbitro de futebol uruguaio. Como jogador, atuou na posição de zagueiro, enquanto como árbitro já apitou a Copa do Mundo de 1930.

Árbitros de futebol do Uruguai
Árbitros da Copa do Mundo FIFA de 1930